(ou ) est une expression anglaise signifiant « en dehors des heures [d'ouverture] ».



 peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 , série télévisée canadienne diffusée sur  entre 1952 et 1953 ;
 After Hours, série télévisée britannique diffusée entre 1958 et 1959 ;
 , film américain de  sorti en 1985 ;
 , série télévisée singapourienne diffusée sur  en 2007 ;
 After Hours, série britannique diffusée sur Sky1 depuis 2015 ;

Musique 
  (1993-2007), émission de radio canadienne consacrée au jazz ;

Chansons 
  (1940), chanson d' ;
 , chanson de  présente sur l'album  (1969) ;
 After Hours, chanson des  présente sur l'album  (2002) ;
 , chanson de  présente sur l'album  (2008) ;
 After Hours, chanson de  présente sur l'album After Hours (2020) ;

Albums 
  (1951), album de  ;
  (1957), album de  ;
  (1961), album de  ;
  (1966), album d' ;
  (1976), album de  ;
  (1987), album de  ;
  (1988), album de  ;
  (1989), album d' ;
 After Hours (1992), album de  ;
  (1994), album de  et  ;
  (1996), album de  ;
 After Hours (1999), album de  ;
  (2004), album de  ;
  (2012), album de  ;
  (2014), EP de  ;
 After Hours (2014), album des  ;
 After Hours, album de  (2020).

Voir aussi 
 After hours, soirée commençant en fin de nuit généralement quand les autres sont terminées
 , groupe de rock italien